Anastasia Kvitko (1994-), modèle russe.
 Leib Kvitko (1890-1952), écrivain russe et soviétique de langue yiddish.

Patronyme russe